USS Philip — кораблі ВМС США, названі на честь морського офіцера Джона Філіпа (), учасника громадянської та іспансько-американської воєн.

 USS Philip (DD-76) — ескадрений міноносець типу «Вікс». На службі у складі ВМС США протягом 1918-1940 років, після чого був переданий ВМС Великої Британії, де отримав назву «HMS Lancaster (G05)». У 1945 році виведений в резерв, у 1947 році зданий на злам.
 USS Philip (DD-498)  — ескадрений міноносець типу «Флетчер». На службі протягом 1942-1968 років. У 1972 році затонув під час буксирування до місця утилізації.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни